Le terme Colonne de la Victoire peut désigner :

Allemagne 
La Colonne de la Victoire, à Berlin.
La Colonne de la Victoire de Nuremberg.
La  à Hakenberg.
La Colonne de la Victoire de Hambourg.
La  à Schwerin.
La  à Siegburg.

France 
La Colonne située sur la Place de la Victoire, à Bordeaux, en France.
La Colonne de la Victoire de Dunkerque, en France.
La Colonne de la Victoire de Saint-Denis de La Réunion, en France.

Voir aussi
Colonne Trajane
Liste des colonnes triomphales romaines

Victoire